Dave Stewart peut désigner :
 Dave Stewart (1950-), compositeur britannique ancien claviériste de Egg ;
 David A. Stewart (1952-), chanteur, guitariste et pianiste britannique, ancien membre du groupe Eurythmics ;
 Dave Stewart (1957-), joueur de baseball américain ;
 Dave Stewart (19??-), coloriste de bande dessinée américain ;
 Dave Stewart (1935-), joueur de rugby à XV.